Khuan Khanun (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phatthalung, Thailanda, cu o populație de 82.425 de locuitori și o suprafață de 454,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 124 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Phatthalung